My Brother's Keeper (Danny Phantom), een aflevering van Danny Phantom
My Brother's Keeper (ER), een aflevering van ER
My Brother's Keeper (Everwood), een aflevering van Everwood
My Brother's Keeper (Fresh Prince), een aflevering van The Fresh Prince of Bel-Air
My Brother's Keeper (Marvel's The Punisher),
een aflevering van "Marvel's The Punisher"
My Brother's Keeper (Sliders), een aflevering van Sliders
My Brother's Keeper (Tales from the Crypt), een aflevering van Tales from the Crypt
My Brother's Keeper (Vampire Diaries), een aflevering van The Vampire Diaries
My Brother's Keeper (1948), een film uit 1948
My Brother's Keeper (1995), een film uit 1995
My Brother's Keeper (2002), een film uit 2002
My Brother's Keeper (2004), een film uit 2004
My Brother's Keeper, een Britse televisieserie